Shmi Skywalker es un personaje del universo cinematográfico de Star Wars. Aparece en los episodios I y II de la saga, interpretada por la actriz sueca Pernilla August.

Biografía 

La humana Shmi Skywalker fue la madre del famoso Jedi Anakin Skywalker; abuela de Luke Skywalker y Leia Organa y bisabuela de Ben Solo. Era una esclava que había sido traída al planeta Tatooine y era propiedad de un comerciante de chatarra llamado Watto.

El nacimiento de Anakin Skywalker fue un suceso rodeado de misterios. Shmi afirmaba haberlo concebido sola, sin un padre; pudiéndose interpretar que fue la Fuerza la que "fecundó" a la esclava. Su hijo creció hábil y compitió en carreras de Podracer durante varios años, mientras su madre servía a su amo.

Un día llegaron unos forasteros al pequeño puerto de Mos Espa (donde Shmi y su hijo vivían) y tras hacer tratos con Watto, logran obtener la libertad de Anakin. Así el maestro Qui-Gon Jinn se lleva a Anakin Skywalker lejos de su madre con la promesa de convertirlo en un Jedi.

Durante varios años, Shmi Skywalker se queda al servicio de Watto, hasta que un granjero aparece. Cliegg Lars, la compra, la libera y se casa con ella. Así los siguientes años, Shmi los pasa en extrema dicha, hasta que un funesto día sale a recoger hongos en las lejanías de la propiedad en Tatooine. Un grupo de moradores de las arenas le tienden una emboscada y la capturan llevándola a su campamento.

Cliegg Lars ensambla un equipo de búsqueda que finalmente resulta un fracaso, casi todos los hombres mueren y él pierde su pierna derecha. Sintiendo todo estos acontecimientos a través de la Fuerza, Anakin decide volver a Tatooine. Al encontrarse en una situación en la que no puede abandonar la misión de proteger a la senadora Padmé Amidala, le indica deberá ir con él al planeta mientras ella se quedaría en Naboo pero Padmé convence a Anakin de acompañarlo, para así poder ir en búsqueda de su Madre. Padmé de ahí se queda con los Lars.

Cuando Anakin llega al campamento de los moradores de las arenas logra intercambiar con su madre un par de palabras, y la pierde terriblemente, después de haber estado diez años separado de ella. Este acontecimiento llena a Anakin de ira, destruyendo el campamento de estos moradores de las arenas y asesinando a su paso a hombres, mujeres y niños por igual.

Este suceso marcará el inicio del viaje de Anakin al Lado Oscuro de la Fuerza.

La concepción de Anakin Skywalker 

A pesar del intento de algunos medios por encontrar relación entre el embarazo de Shmi y el dogma católico de la encarnación, cuando Shmi Skywalker afirma que Anakin fue concebido "sin padre" da a entender que desconoce las causas reales de su embarazo.

Enlaces externos 
 Biografía del Emperador Palpatine - Darth Sidious. SithNET.

Skywalker, Shmi

no:Shmi Skywalker